Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Boise:

  – incrociatore leggero della classe Brooklyn, varato nel 1936, ceduto all'Argentina nel 1951 e rinominato Nueve de Julio, radiato nel 1978
  – sottomarino nucleare d'attacco della classe Los Angeles, varato nel 1991 e ancora in servizio attivo